Кулебра — остров к востоку от Пуэрто-Рико.
 Кулебра — гора в штате Колорадо.
 Кулебра — испанский вариант названия острова Седж (Фолкленды).
 Кулебра — вид сигары.